Bovecchio ima više značenja:
 Bovecchio, Firenze
 Bovecchio, La Spezia